Флиндърс () е река в Северно-източна Австралия.

Реката извира от Голямата вододелна планина. Влива се в залива Карпентария. Дължината ѝ е 1004 km. Площта на водосборния басейн на реката е 109 000 km2.

Източници 

Реки в Австралия